Атанас Василев Шапарданов e български революционер и просветен деец, организатор на революционното дело в Ахъчелебийско.

Биография 
Роден е в костурското село Българска Блаца. В 1894 година завършва с деветия випуск Солунската българска мъжка гимназия. В същата година става учител в Солунската мъжка гимназия, където остава до 1897 година. След това е главен учител в устовското народно училище и е член на местния революционен комитет. Активист е на Българското тайно революционно братство.

Убит е в 1901 година заедно с устовския деец Дечо Стояновски по нареждане началника на върховисткия Чепеларския пункт - Константин Антонов, заради стари оплаквания до ВМОК от предишния ръководител на пункта Вълчо Сарафов.

В спомените си свещеник Димитър Мавров, ръководител на революционния комитет в Долно Райково и присъствал на убийството, пише:

Името на Шапарданов носи улица в Смолян. В 2011 година, по повод 110-годишнината от смъртта на Шапарданов и Стояновски, в църквата „Свети Никола“ в Устово е отслужена панихида по инициатива на родствениците на Стояновски и Тракийското дружество в Устово.

Вижте също 
 Кузман Шапарданов

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Българска Блаца
Дейци на Българското тайно революционно братство
Девети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Починали в Устово
Български имигранти от Македония в Смолян